«Обручение Девы Марии»:
 «Обручение Девы Марии» — картина Перуджино
 «Обручение Девы Марии» — картина Рафаэля Санти

Обручения